Bean Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bean Mountain (Alabama)
 Bean Mountain (Arkansas)
 Bean Mountain (Franklin County, Maine)
 Bean Mountain (Oxford County, Maine, 497 m)
 Bean Mountain (Oxford County, Maine, 578 m)
 Bean Mountain (Carroll County, New Hampshire)
 Bean Mountain (Sullivan County, New Hampshire)
 Bean Mountain (Tennessee)
 Bean Mountain (Vermont)